Casma (stad), een stad in Peru
Casma (provincie), een provincie van Peru
Casma (district), een district van Peru